Max Bennett est né le ( à Cobalt en Ontario - ) était un joueur de hockey sur glace professionnel canadien.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En tant que joueur 

| 1933-1934 || Tigers de Hamilton || OHAsr || 23 || 20 || 12 || 32 || 34 ||4 ||6 ||1 ||7 ||6 
|-
| 1934-1935 || Tigers de Hamilton || OHAsr || 18 || 19 || 7 || 26 || 17 ||6 ||0 ||1 ||1 ||2 
|- 
|1935-1936 || Canadiens de Montréal || LNH || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || ||
|-
| 1935-1936 || Indians de Sprinfield || CAHL || 44 || 6 || 9 || 15 || 25 ||3 ||1 ||0 ||1 ||0
|- 
|1936-1937 || Indians de Springfield || IAHL || 1 || 0 || 0 || 0 || 2 || || || || ||
|-
|1936-1937 || Falcons de Cleveland || IAHL || 11 || 2 || 1 || 3 || 8 || || || || ||
|- 
|1936-1937 || Stars de Syracuse || IAHL || 21 || 7 || 8 || 15 || 8 || || || || ||
|-
| 1937-1938 || Stars de Syracuse || IAHL || 44 || 20 || 15 || 35 || 18 ||9 ||3 ||4 ||7 ||6
|- 
|1938-1939 || Stars de Syracuse || IAHL || 54 || 15 || 33 || 48 || 18 ||8 ||2 ||6 ||8 ||0
|-
| 1939-1940 || Stars de Syracuse || IAHL || 56 || 25 || 31 || 56 || 10 ||3 ||0 ||1 ||1 ||0
|- 
|1940-1941 || Bisons de Buffalo || LAH || 55 || 12 || 31 || 43 || 22 || || || || ||
|-
| 1941-1942 || Bisons de Buffalo || LAH || 52 || 19 || 29 || 48 || 14 || || || || ||
|- 
|1942-1943 || Lions de Washington || LAH || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || ||
|-
|1942-1943|| Bisons de Buffalo || LAH || 56 || 20 || 24 || 44 || 19 ||9 ||4 ||5 ||9 ||0
|- 
|1943-1944 || Hornets de Pittsburgh || LAH || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || ||
|-
|1943-1944|| Bisons de Buffalo || LAH || 54 || 22 || 30 || 52 || 17 || || || || ||
|- 
|1944-1945 || Hornets de Pittsburgh || LAH || 21 || 4 || 11 || 15 || 13 || || || || ||

En tant qu'entraîneur

| 1972-1973 || Lions de Washington || EHL || 52 || 8 || 32 || 12 || 30 %

Références

Naissance en novembre 1912
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Bisons de Buffalo
Joueur des Lions de Washington
Joueur des Hornets de Pittsburgh
Entraîneur canadien de hockey sur glace
Décès en janvier 1972
Champion de la Coupe Calder
Attaquant de hockey sur glace
Décès à 59 ans